Milassin ist der Familienname folgender Personen:

 Anikó Milassin (* 1954), ungarische Leichtathletin
 Loránd Milassin (1948–2021), ungarischer Leichtathlet